

Топоніми 
 Асука — село в Японії, у префектурі Нара.

Інше 
 Асука (культура) — термін, яким позначають японську культуру кінця 6 — 7 століття.
 Асука (період) — період в історії Японії (538—710).